Мартинс () — бразильская фамилия. Вариант португальской фамилии Мартинш.

Фамилия 
 Мартинс, Адриану (род. 1982) — бразильский боец ММА.
 Мартинс, Джордж (1905—1989) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года.
 Мартинс, Домингу Жозе (1781—1817) — бразильский революционер.
 Мартинс, Жоэл Антонио (1931—2003) — бразильский футболист, чемпион мира.
 Мартинс, Обафеми (род. 1984) — нигерийский футболист.
 Мартинс, Паулу (род. 1990) — бразильский и восточнотиморский футболист.
 Мартинс, Рафаэль (род. 1989) — бразильский футболист, выступающий за футбольный клуб «Леванте», играет на позиции нападающего.
 Мартинс, Тьяго (род. 1988) — бразильский актёр, певец и композитор.
 Мартинс, Фернандо Лукас (более известный как Ферна́ндо; род. 1992) — бразильский футболист, полузащитник клуба Сампдория и сборной Бразилии.
 Мартинс, Хелен (1897—1986) — художник и скульптор-самоучка.
 Мартинс, Эдсон (род. 1989) — бразильский бобслеист.
 Мартинс, Энеиас (1872—1919) — бразильский юрист и государственный деятель, и. о. министра иностранных дел Бразилии (1912).

Составные фамилии 
 Апаресидо Мартинс, Веллингтон (род. 1991) — бразильский футболист, опорный полузащитник.
 Араужо Мартинс, Жоберт (род. 1975) — бразильский футболист, атакующий полузащитник.
 Мартинс де Оливейра, Олаво (1927—2004) — бразильский футболист, левый защитник.
 Мартинс Инди, Бруну (род. 1992) — нидерландский футболист гвинейского происхождения, защитник.
 Морено Мартинс, Марсело (род. 1987) — боливийско-бразильский футболист.
 Мартинс Перейра, Кристофер (род. 1997) — люксембургский футболист.
 Родригес Мартинс, Рене (род. 1992) — бразильский футболист, левый защитник.
 Силва Мартинс, Жуан Пауло (род. 1995) — бразильский футболист, вратарь.

Топонимы Бразилии 
 Мартинс
 Мартинс-Суарис

См. также 
 Мартин
 Мартинес
 Мартинсен
 Мартинсвилл
 Мартинсберг